Galeri kann bedeuten:
 Diego Galeri, italienischer Musiker
 Galeri (Bacău), Dorf im Kreis Bacău (Rumänien)